103. længdegrad kan henvise til:

 103. vestlige længdekreds
 103. østlige længdekreds